Nova Scotia Men’s Molson Provincial Championship 2013, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 5-10 lutego 2013 w Truro, na lodowisku Truro Curling Club. 

Tytułu mistrzowskiego bronił Jamie Murphy, który dotarł do finału przegrał tam 7:8 z Paulem Flemmingiem. Mistrz prowincji wystąpił w Edmonton na Tim Hortons Brier 2013. Zawodnicy z Nowej Szkocji, z jednym wygranym meczem, uplasowali się na 11. miejscu.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Play off

Tie-breaker 
9 lutego 2013; 9:00

1-2 
9 lutego 2013; 14:00

3-4 
9 lutego 2013; 14:00

Półfinał 
9 lutego 2013; 19:00

Finał 
10 lutego 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 
 Wyniki na livecurling.com 

2013 w curlingu
2013
Truro (Kanada)